Banér ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Axelsson Banér (1547–1600), schwedischer Gouverneur Estlands (1588–1590)
 Gustaf Adam Banér (1624–1681), schwedischer Generalgouverneur von Ingermanland
 Gustaf Persson Banér (1618–1689), schwedischer Feldmarschall
 Johan Banér (1596–1641), schwedischer Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg
 Johan Claesson Banér (1659–1736), schwedischer General 
 Johan Gabriel Banér (1662–1706), schwedischer General 
 Peder Axelsson Banér († 1565), schwedischer Amiral 
 Per Banér (1588–1644), schwedischer Reichsrat